Le mot romantique est un adjectif permettant de qualifier ce qui est relatif :
 en littérature, au romantisme
 à la musique romantique
 au cinéma et au théâtre, à la comédie romantique

Remarque : l'adjectif pour ce qui est relatif au roman en littérature est romanesque ; celui pour ce qui est relatif à l'architecture romane est roman.

Œuvres 

 Romantique (Franck Dubosc), spectacle (2004-2006)

Voir aussi
 , 
 ,